

Коулвілл — місто, штат Юта
 Коулвілл — переписна місцевість, штат Айова